Ograjden peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Огражден) :
le massif de l'Ograjden, à cheval sur la Bulgarie et la Macédoine, dont les sommets sont, en Macédoine, l'Ograjdenets (1 744 m) et, en Bulgarie, la Bilska Tchouka (1 644 m).
Ograjden, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch ;